Aphrodite имеет следующие значения:

 Aphrodite — музыкальный продюсер и диджей.
 Aphrodite — одиннадцатый студийный альбом певицы Кайли Миноуг.

См. также 
 Aphrodite’s Child